Carmelo Amenta – calciatore italiano (1918–)
 Federico Amenta – calciatore italiano (1979–)
 Marco Amenta – regista, fotoreporter e produttore italiano (1970–)
 Mauro Amenta – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano (1953–)
 Mirko Amenta – rugbista a 15 italiano (1991-)
 Niccolò Amenta – letterato italiano (1659-1719)
 Pino Amenta – contrabbasso dei Rockers di Peppino di Capri